Weisenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Weisenborn (* 1947), deutscher Filmemacher
 Günther Weisenborn (1902–1969), deutscher Schriftsteller und Widerstandskämpfer
 Joy Weisenborn (Margarete Schnabel; 1914–2004), deutsche Widerstandskämpferin, Mitglied der Widerstandsgruppe Rote Kapelle, Lehrerin, Schauspielerin und Schriftstellerin

Siehe auch:

 Oberweisenborn
 Weißenborn
 Weissenborn